Wilków (gemeente in powiat Namysłowski)
 Wilków (gemeente in powiat Opolski)
 Wilków (powiat Namysłowski)
 Wilków (powiat Opolski)
 Wilków (powiat Złotoryjski)